Cussy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Cussy (Calvados) im Département Calvados

mit Namenszusatz:
Cussy-en-Morvan im Département Saône-et-Loire
Cussy-la-Colonne im Département Côte-d'Or
Cussy-le-Châtel im Département Côte-d'Or
Cussy-les-Forges im Département Yonne

Siehe auch:
Cusy